Сан-Мартино-ин-Пассирия (Санкт-Мартин-ин-Пассайер, , ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано.

Население составляет 2830 человек, плотность населения составляет 94 чел./км². Занимает площадь 30 км². Почтовый индекс — 39010. Телефонный код — 0473.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта